Il doppio del Banja Luka Challenger 2004 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Series.

Il torneo è terminato prima della seconda semifinale.

Teste di serie 

 Julian Knowle /  Alexander Peya (quarti di finale)
 Emilio Benfele Álvarez /  Josh Goffi (finale)

 Franco Ferreiro /  Ignacio Gonzalez-King (quarti di finale)
 Tejmuraz Gabašvili /  Jurij Ščukin (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Banja Luka Challenger 2004